O'Leary kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin C. O'Leary
 Nataly O'Leary

Robotskapade auktorsförkortningar